Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w Grand Prix 2011.

 Legenda:Nr - numer zawodniczkiA - atakującaL - liberoP - przyjmującaR - rozgrywającaŚ - środkowaK - kapitan drużyny

Argentyna 
Skład:

Trener:  Horacio Bastit

Brazylia 
Skład:

Trener:  Zé Roberto

Chiny 
Skład:

Trener:  Yu Juemin

Dominikana 
Skład:

Trener:  Marcos Kwiek

Japonia 
Skład:

Trener:  Masayoshi Manabe

Kazachstan 
Skład:

Trener:  Bakhytzhan Baitureyev

Korea Południowa 
Skład:

Trener:  Kim Hyung-sil

Kuba 
Skład:

Trener:  Juan Carlos Gala Rodríguez

Niemcy 
Skład:

Trener: Giovanni Guidetti

Peru 
Skład:

Trener:  Luca Cristofani

Polska 
Skład:

Trener:  Alojzy Świderek

Rosja 
Skład:

Trener:  Władimir Kuzjutkin

Serbia 
Skład:

Trener:  Zoran Terzić

Tajlandia 
Skład:

Trener:  Kiattipong Radchatagriengkai

USA 
Skład:

Trener:  Hugh McCutcheon

Włochy 
Skład:

Trener:  Massimo Barbolini

Linki zewnętrzne 
 Skład Reprezentacji Argentyny
 Skład Reprezentacji Brazylii
 Skład Reprezentacji Chin
 Skład Reprezentacji Dominikany
 Skład Reprezentacji Japonii
 Skład Reprezentacji Kuby
 Skład Reprezentacji Niemiec
 Skład Reprezentacji Peru
 Skład Reprezentacji Polski
 Skład Reprezentacji Rosji
 Skład Reprezentacji Serbii
 Skład Reprezentacji Tajlandii
 Skład Reprezentacji USA
 Skład Reprezentacji Włoch

2011\składy
2011 w piłce siatkowej